Știrbei ist der Familienname folgender Personen:

Barbu Dimitrie Știrbei (1799–1869), rumänischen Minister und letzter Herrscher des Fürstentums der Walachei
Marina Știrbei (1912–2001), österreichisch-rumänische Pilotin